Jacob Pontusson De la Gardie (1583-1652) – szwedzki marszałek polny, reformator armii, regent
 Jacob De la Gardie (1768-1842) – szwedzki marszałek polny w latach 1834-1835